Holý vrch může být:

kopec

 Holý vrch (Zákupská pahorkatina) (301 m) – vrchol v Zákupské pahorkatině, na západním okraji města Česká Lípa v okrese Česká Lípa
 Česká Lípa-Holý vrch (železniční zastávka) – na trati 086
 Holý vrch (Úštěcká pahorkatina) (302 m) – na území Zahořan, asi 1 km západně od Encovan v okrese Litoměřice
 Holý vrch (přírodní rezervace) – přírodní rezervace na kopci Holý vrch (302 m) na území Zahořan v okrese Litoměřice
 Holý vrch (302 m) – leží 2 km severozápadně od Jílového u Děčína; kopec i s okolím chráněn jako přírodní rezervace Holý vrch u Jílového
 Holý vrch (320 m) – znělcová vyvýšenina 6 km východně od Litoměřic
 Holý vrch (Kožlanská plošina, 372 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, východně od Bukovce v okrese Plzeň-město
 Holý vrch (378 m) – leží 2 km severně od Týnce na Sázavou
 Holý vrch (Radnická vrchovina, 383 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, západně od Darové v okrese Rokycany
 Holý vrch (401 m) – kopec 2 km severně od obce Nižbor
 Holý vrch (Polomené hory) (428 m) – kopec asi 2,5 km západně od Starých Splavů v okrese Česká Lípa
 Holý vrch (Rokycanská pahorkatina) (441 m) – zalesněná vyvýšenina v Rokycanské pahorkatině, jižně od Červeného Hrádku v okrese Plzeň-město
 Holý vrch (Kožlanská plošina, 444 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, severozápadně od Bučku v okrese Plzeň-sever
 Holý vrch (České středohoří, 458 m) – nezalesněná vyvýšenina nad vsí Sutom
 Holý vrch (454 m) – kopec nad vsí Lounín v okrese Beroun
 Holý vrch (Radnická vrchovina, 456 m) – vrchol v Kralovické pahorkatině, severozápadně od Vranovic v okrese Rokycany
 Holý vrch (Líšinská pahorkatina) (467 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, severozápadně od Soběkur v okrese Plzeň-jih
 Holý vrch (Podbeskydská pahorkatina, 487 m) – vrchol jihovýchodně od Kopřivnice 
 Holý vrch (Roupovská pahorkatina) (498 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, severozápadně od Vřeskovic v okrese Plzeň-jih
 Holý vrch (Benešovská pahorkatina) (516 m) – vrchol východně od obce Vysoký Újezd v okrese Benešov
 Holý vrch (Chřiby) (544 m) – vrchol severozápadně od obce Jankovice v okrese Uherské Hradiště
 Holý vrch (Blatenská pahorkatina) (565 m) – vrchol v Nepomucké vrchovině, jižně od Řesanice v okrese Plzeň-jih
 Holý vrch (Českomoravská vrchovina) – vrchol s nadmořskou výškou 567 m v Českomoravské vrchovině nedaleko obce Radostín nad Oslavou
 Holý vrch (Radyňská pahorkatina) (569 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, jihozápadně od Týniště v okrese Plzeň-jih
 Holý vrch (572 m) – kopec nad vsí Drozdov v okrese Beroun
 Holý vrch (573 m) – kopec v Nízkém Jeseníku
 Holý vrch (609 m) – kopec severovýchodně od Hoříkovic
 Holý vrch (Novohradské podhůří) (627 m) – kopec v Novohradském podhůří jihovýchodně od Dolního Dvořiště v okrese Český Krumlov
 Holý vrch (Brdy) (632 m) – leží asi 2 km severozápadně od Bukové u Příbramě
 Holý vrch (Podbeskydská pahorkatina) (632 m) – vrchol ve Štramberské vrchovině, západně od Palkovic v okrese Frýdek-Místek
 Holý vrch (Český les) (714 m) – vrchol v Přimdském lese, jihovýchodně od Lesné v okrese Tachov
 Holý vrch (Bílé Karpaty) (830 m) – vrchol v Chmelovské hornatině, východně od Brumova-Bylnice v okrese Zlín
 Holý vrch (Hanušovická vrchovina) (852 m) - vrchol v Branenské vrchovině západně od Ostružné
 Holý vrch (Šumava) (1298 m) – vrchol na Šumavských pláních, jižně od Kvildy v okrese Prachatice
 Holý vrch (Západní Tatry) (1723 m) – slovenský vrch v Západních Tatrách
 Lom Holý vrch – vápencový lom u vesnice Trněný Újezd v okrese Beroun

chráněné území

 Holý vrch u Hlinné – přírodní rezervace na kopci Lysá hora (578 m) u Hlinné v okrese Litoměřice
 Holý vrch (národní přírodní památka) – národní přírodní památka na spočinku u obce Lhotka v okrese Mělník
 Holý vrch (Štiavnické vrchy) – přírodní rezervace na území města Krupina na Slovensku

Podobné názvy 
 Holý kopec

Externí odkazy